Blacksburg (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud. Segons el cens del 2000 tenia una població de 1.880 habitants.
 Blacksburg (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia amb una població de 39.284 habitants (any 2000).